Кубок Пятигорского 1963 — международный шахматный турнир, проходивший в Лос-Анджелесе. Первое выступление Петросяна в звании чемпиона мира.

Таблица турнира

См. также 
 Кубок Пятигорского
 Кубок Пятигорского 1966

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте pgnmentor.com

Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Шахматные турниры в США
1963 год в шахматах